Veneración puede referirse a:

Veneración de santos
Veneración a los ancestros